6P kan syfta på:

 d'Arrests komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-7 - en rysk Progress farkost.